Го́ворова — женская форма русской фамилии Говоров. 

 Известные носители  
 Говорова, Галина Леонидовна (1921—1973) — первая женщина в России, защитившая докторскую диссертацию в области разработки нефтяных месторождений.
 Говорова, Елена Ивановна (род. 1973) — украинская легкоатлетка, прыжки в длину и тройной прыжок.
 Говорова, Елизавета Антоновна (1890—1974) — советский художник-график.
 Говорова, Любовь Анатольевна (род. 1954) — советская пловчиха в ластах.
 Говорова, Мария Николаевна (род. 1971) — российская актриса.